A 2010. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi összetett versenyszámát február 21-én rendezték Whistlerben. A futamokat eredetileg február 16-án bonyolították volna le, de a kedvezőtlen időjárás miatt február 21-ére halasztották. A versenyt az amerikai Bode Miller nyerte meg. Ez volt élete első olimpiai bajnoki címe. Magyar versenyző nem vett részt a versenyszámban.

A versenyszám lebonyolításában jelentős változás történt a korábbi olimpiákhoz képest. Az eddigi két nap alatt megrendezett egy lesikló és két műlesikló futam helyett, egy nap alatt, egy-egy lesikló- és műlesikló futam után hirdettek győztest. Ez a forma – melyet szuperkombinációnak is neveznek – a műlesikló specialisták esélyeit csökkentette.

Eredmények 

A lesiklásban és műlesiklásban elért időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Lesiklás

Műlesiklás

Összesítés

Források 

Alpesisí a 2010. évi téli olimpiai játékokon